Australia
 Smithton – città della Tasmania
 Stati Uniti d'America
 Smithton – villaggio della Contea di St. Clair, Illinois
 Smithton – città della Contea di Pettis, Missouri
 Smithton – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania